El término Mutsu puede referirse a:

 Mutsu, una ciudad en la prefectura de Aomori, Japón.
 Provincia de Mutsu, una antigua provincia de Japón.
 Mutsu, primer buque de propulsión nuclear en Japón.
 Mutsu, el segundo acorazado japonés de la Clase Nagato.
 Mutsu Munemitsu, diplomático japonés del período Meiji.
 La anjova, pescado empleado en sushi y sashimi.
 Mutsu, manzana amarilla japonesa.
 Mutsu, juguete realizado por Tomy Japan.